Соревнования в супергиганте в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 16 февраля. Местом проведения соревнований был горнолыжный курорт Роза Хутор. Из-за тёплой погоды начало соревнований было перенесено на час раньше, соревнования стартовали в 10:00 по местному времени (UTC+4). Олимпийским чемпионом 2010 года в этой дисциплине являлся норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль. Стартовый протокол состоял из 62 лыжников, из них финишировали 52.

Победитель соревнований норвежец Хьетиль Янсруд стал обладателем третьей олимпийской награды в различных горнолыжных дисциплинах и принёс Норвегии четвёртую подряд победу в олимпийских соревнованиях в супергиганте. 

Серебряная медаль досталась 28-летнему американцу Эндрю Уайбрехту, бронзовому призёру супергиганта Ванкувера, который стал 4-м обладателем двух и более олимпийских наград супергиганта.

Бронзу разделили с одинаковым результатом канадец Ян Худек и американец Боде Миллер. Ян стал первым олимпийским призёром из Канады в горнолыжных соревнованиях не в скоростном спуске, а также первым из его соотечественников горнолыжником, выигравшем медаль на Олимпиаде за последние 20 лет.

36-летний Боде Миллер стал самым возрастным призёром Олимпиад в горнолыжном спорте, а также единственным американцем, выигравшем за карьеру шесть олимпийских медалей в горнолыжных дисциплинах.

Одинаковые результаты в тройке призёров в истории олимпийского горнолыжного спорта были зафиксированы шестой раз и второй раз в Сочи. Ранее единственный раз горнолыжники делили бронзу на Олимпийских играх в мужском скоростном спуске на Играх 1948 года.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр